Иси́хий, или Геси́хий ( — «спокойный, тихоня» от  — «спокойствие, тишина, уединение»; ) — греческое имя.

 Гесихий Александрийский (около V века) — древнегреческий филолог и лексикограф.
 Исихий Иерусалимский (V век) — пресвитер Иерусалимский.
 Сухий Месукевийский (также Исихий) — аланский православный святой I—II веков, особо почитаемый в Армении.
 Гесихий Милетский (VI век) — византийский историк и энциклопедист.
 Исихий Сенатор (ум. 302) — сенатор Антиохийский, мученик.
 Исихий Хоривит (VI—VII века) — блаженный.

Примечания